Onderstaande tabellen bevatten de deelnemers aan de UEFA-toernooien uit  Oostenrijk.

Mannen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
Aantal seizoenen

Vrouwen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
 12x SV Neulengbach
 8x SKN Sankt Pölten (inclusief FSK Sankt Pölten-Spratzern)
 3x Sturm Graz
 2x USC Landhaus Wien
 1x Innsbrucker AC

Voetbal in Oostenrijk
Deelnemers UEFA-toernooien